Osoby o nazwisku Zdanowicz, Żdanowicz:
 Anton Żdanowicz – pułkownik kijowski i sędzia generalny
 Aleksander Zdanowicz – polski publicysta i uczestnik powstania styczniowego
 Aleksander Zdanowicz – polski pedagog, historyk i filolog w Wilnie
 Eugeniusz Zdanowicz - polski poeta i dziennikarz
 Czesław Zdanowicz – kapitan WP i partyzant AK 1939/44
 Jan Zdanowicz – polski architekt
 Dawid Binemann-Zdanowicz – polski adwokat i działacz społeczny
 Fłaryjan Żdanowicz – białoruski aktor, reżyser i teatrolog
 Katarzyna Ewa Zdanowicz – polska poetka i dziennikarka
 Leon Zdanowicz – polski pisarz, redaktor i wydawca
 Leonard Zub-Zdanowicz – major WP, cichociemny i członek Armii Krajowej
 Piotr Dismas Zdanowicz - polski animator, ilustrator i filmowiec
 Stanisław Zdanowicz – ujednoznacznienie
 Wiktor Żdanowicz – radziecki szermierz i  florecista
 Uładzimir Zdanowicz –  białoruski nauczyciel i polityk

Zobacz też 
 Sielsowiet Zdanowicza
 Zdanowicza 
 Zdanowiczowie

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające
Polskie nazwiska